Коко́ря () — село в Кош-Агачском районе Республики Алтай России. Административный центр Кокоринского сельского поселения.

Этимология 
Кӧк-Ӧрӧ ( — синий, голубой;  — верх, верхняя часть) — букв. синий верх.

География 
Расположено на северо-востоке Чуйской степи, в междуречье рек Юстыд и Кызылшин, в 28 км к юго-востоку от районного центра — села Кош-Агач.

Население 

Коренное население села: теленгиты.

Инфраструктура 
В селе действует краеведческий музей с 4 залами, рассказывающий об археологии, истории и этнографии Кокори и её окрестностей. Музей основал в 1960-е годы директор местной школы Край Адарович Бидинов.

В селе работает турбаза «Эне-Чуй».

Литература

Примечания 

Населённые пункты Кош-Агачского района